Makin – atol na Oceanie Spokojnym w archipelagu Wysp Gilberta, należących do Kiribati. W pobliżu atolu znajdują się cztery niewielkie wyspy (Aonbike, Kiebu, Onne, Tebua).

Zobacz też 
 Butaritari

Przypisy 

Wyspy Gilberta